«Геи-ниггеры из далёкого космоса» () — короткометражный фильм датского режиссёра Мортена Линдберга (Morten Lindberg) 1992 года. Фильм представляет собой сатиру на научную фантастику и фильмы жанра blaxploitation.

Сюжет 
Фильм повествует о группе межгалактических гомосексуальных негров с планеты Анус, путешествующих на исследовательском корабле под названием Ringmusculaturus II («Сфинктерный 2»). Во время одного из своих полётов натыкаются на Землю. Обнаружив на ней женщин, они немедленно приступают к делу освобождения мужчин от ига женщин. Уничтожив всех женщин, освободители Земли покидают нашу планету, оставив Голубого Посла (Gay Ambassador), чтобы тот обучал землян новому образу жизни.

Фильм начинается как чёрно-белый, но затем становится цветным.

В ролях 
 Коко П. Далберт — ArmInAss (РукаВЖопе), молодой выпускник школы Голубых Агентов
 Сэмми Саломон — Capt. B. Dick (капитан Б. Член), опытный и мудрый командир
 Джеральд Ф. Хейл — D. Ildo (Д. Илдо), эксперт в генетической инженерии
 Гбатокаи Дакина — Sgt. Shaved Balls (сержант Бритые Яйца), космический техник, который много лет служил с капитаном B. Dick
 Конрад Филдс — Mr. Schwul (мистер Гей), немецкоговорящий главный инженер ( — гей)
 Джонни Конни — Чёрный Посол Геев
 Тони Томас — Белый Посол Геев

Примечания 

Кинокомедии Дании
Фантастические фильмы 1992 года
Кинокомедии 1992 года
Короткометражные фильмы Дании
Чёрно-белые фильмы Дании
Фантастические фильмы Дании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Кинопародии
Сатирические комедии
Юмористическая фантастика
Фильмы блэксплойтэйшен
Фильмы на английском языке
Фильмы об инопланетянах
Фильмы Дании 1992 года
Короткометражные фильмы 1990-х годов